Джуди Гао (, род. 1994) — новозеландская шахматистка китайского происхождения, мастер ФИДЕ среди женщин (2014).

Чемпионка Новой Зеландии 2007 (1—2 с Ш. У), 2008 (1—3 с Х. Миллиган и Н. Фэрли) и 2009 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участница шахматных олимпиад 2008, 2012 и 2014 гг.

Занимается дизайном одежды. Имеет свой лейбл «Judy Gao Couture». В 2018 г. участвовала в телевизионном конкурсе . По итогам конкурса получила приглашение участвовать со своей коллекцией в Неделе моды в Париже. В 2019 г. представила коллекцию на Неделе моды в Новой Зеландии.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Джуди Гао на шахматных олимпиадах

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин
Модельеры Новой Зеландии
Модельеры XXI века